Deux châteaux de la Manche portent le même nom :
 Château de la Mare (Cavigny).
 Château de la Mare (Jullouville), siège du  Supreme Headquarter Allied Expeditionnary Force (Sheaf).

Mare